Borussia (neulateinisch für Preußen) steht für:
 Borussia (Allegorie), eine Frauenstatue als Symbol für den Staat Preußen
 Borussia (Lied), preußische Nationalhymne von 1820–1840
 Borussia (Studentenverbindung), verschiedene Studentenverbindungen
 Borussia (Schiff, 1855), erstes in Preußen gebautes eisernes Schraubenschiff
 Borussia (Schiff, 1856), gesunkenes britisches Passagierschiff
 Borussia (Schiff, 1905), gesunkenes Passagierschiff der Hapag
 Stiftung Borussia, polnische Kulturgemeinschaft und Stiftung
 Borussia (Zeitschrift), Mitgliederzeitschrift von Borussia Dortmund
 Zeche Borussia, Bergwerk in Dortmund, siehe Zeche Oespel
 eine von Borsig ab etwa 1844 gefertigte Lokomotive

Borussia ist der Name folgender Sportvereine: 
 Tennis Borussia Berlin
 Borussia Brand
 Borussia Dortmund
 Borussia Waltrop
 Borussia Düsseldorf
 Borussia Freialdenhoven
 Borussia Friedenstal, siehe Herforder SV
 Borussia Fulda
 Borussia Gaarden, Vorgänger der TuS Gaarden
 Borussia Halle
 Borussia Hannover
 Borussia Harburg
 Borussia Hildesheim
 Borussia Hückelhoven
 Borussia Lippstadt
 Borussia Mönchengladbach
 DJK SV Borussia 07 Münster
 Borussia Myslowitz, siehe Lechia 06 Mysłowice
 Borussia Neunkirchen
 SV Borussia Wuppertal

Siehe auch: